Die Andrenidae sind eine weltweit außer in Australien vorkommende Bienenfamilie. Sie leben zumeist solitär, einige Arten leben kommunal. Ihre Nester legen sie im Allgemeinen im Boden an.

Beschreibung 
Die Andrenidae sind kleine bis mittelgroße Bienenarten. Sie sind Beinsammler. Ein gemeinsames Merkmal sind zwei Nähte unterhalb jeder Antenne im Gesicht. Dieses Merkmal ist im Feld oder auf Fotos meist nicht zu erkennen. Alle Unterfamilien außer den Andreninae haben eine abgestumpfte Spitze der Marginalzelle. In einigen der Panurginae ist diese Abstumpfung sehr schmal. Bei allen Unterfamilien außer den Panurginae sind Pollensammelhaare schon ab den Hüften vorhanden. Bei den Panurginae sind diese auf die Tibien reduziert.

Systematik

Äußere Systematik 
Nach außen gehören sie zu den kurzzungigen Bienen. Diese sind näher mit den Grabwespen Spheciformes verwandt als ihre Schwestergruppe, die langzungigen Bienen Apidae und Megachilidae.

Innere Systematik 
Die Andrenidae sind in vier Unterfamilien aufgeteilt. Die in Peru beheimateten Alocandreninae haben nur einer Art Alocandrena porteri. Die in Amerika von Argentinien bis in die USA vorkommenden Oxaeinae sind trotz ihres relativ fremdartigen Aussehens nah mit den Andreninae verwandt. Die Andreninae enthalten mit Andrena die größte Gattung der Familie mit über 1500 Arten, von denen 126 in Deutschland vorkommen. Die Gattung stellt damit die meisten dort heimischen Vertreter der Andreniden. Die übrigen fünf Gattungen der Andreninae haben nur etwa 12 Arten. Die Panurginae sind weit verbreitet und in Mitteleuropa hauptsächlich durch die Gattung Panurgus bekannt. Insbesondere im südlicheren Europa kommen noch Buntbienen, Scheinlappenbienen, Flavipanurgus, Clavipanurgus und Melitturga-Arten vor. Die meisten Arten der Panurginae hat die in Amerika verbreitete Gattung Perdita mit über 700 Arten.

Einzelnachweise

Quellen 
Shannon Hedtke, Sébastien Patiny and Bryan N Danforth: The bee tree of life: a supermatrix approach to apoid phylogeny and biogeography (2013) 
C. D. Michener: The Bees of the World. (2000) Johns Hopkins University Press